Das Herrendoppel der French Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Daniel Nestor und Nenad Zimonjić, die in diesem Jahr nicht mehr zusammen antraten. Nestor konnte den Titel jedoch mit seinem neuen Partner Max Mirny erneut gewinnen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, sie hatten die French Open jedoch beide zuvor schon jeweils zweimal mit anderen Partnern gewonnen. Größte Überraschung des Turniers waren Juan Sebastián Cabal und Eduardo Schwank, die als ungesetzte Paarung in ihrem ersten gemeinsamen Turnier auf Anhieb das Finale erreichten und dabei unter anderem die topgesetzten Bryan-Brüder besiegten. Für Cabal war dieses Turnier das Grand-Slam-Debüt gewesen, während Schwank im Jahr 2010 bereits mit anderen Partnern das Halbfinale in Wimbledon sowie bei den US Open erreicht hatte.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2011